Rudge bezeichnet
 einen englischen Fahrrad-, Motorrad- und Automobilhersteller, Rudge

Rudge ist der Familienname folgender Personen:
 Dale Rudge (* 1963), englischer Fußballspieler
 Daniel Rudge (1840–1880), englischer Fahrradpionier und Radrennfahrer
 Humphrey Rudge (* 1977), niederländischer Fußballspieler
 John Rudge (* 1944), englischer Fußballspieler und -trainer
 Mary Rudge (1842–1919), englische Schachspielerin
 Olga Rudge (1895–1996), US-amerikanische Violinistin